Phycodurus eques
Phyllopteryx taeniolatus